Cette liste répertorie les exoplanètes découvertes grâce au télescope spatial Kepler et qui sont considérées par la  comme étant confirmées. Les quatre premières planètes listées ont été confirmées avant qu'elles ne soient détectées par Kepler, mais elles sont incluses dans la liste parce que l'instrument a contribué à déterminer leurs propriétés.

Les exoplanètes découvertes à l'aide des données de Kepler, mais confirmées par des chercheurs extérieurs à la mission, comprennent Kepler-39 b (KOI-423 b), Kepler-40 b (KOI-428 b),  (KOI-196 b), Kepler-42 b (KOI-961 b), Kepler-42 c (KOI-961 c), Kepler-42 d (KOI-961 d),  (KOI-135 b),  (KOI-204 b),  (KOI-254 b),  (KOI-872 b) et  (KOI-872 c). L'acronyme KOI indique que l'étoile était un , c'est-à-dire en anglais un objet d'intérêt de Kepler.

Kepler a également mesuré la lumière réfléchie par des planètes déjà connues. Les données de Kepler ont conduit à la première découverte revendiquée de planètes par cette méthode : KOI-55.01 et 55.02.

Nomenclature 

Par convention, les planètes confirmées sont désignées Kepler suivi d'un trait d'union, d'un nombre puis d'une lettre minuscule (bas-de-casse) de l'alphabet latin.

Le nombre identifie le système planétaire, la lettre identifie la planète. Le nombre et la lettre sont séparés d'une espace sur lL'Encyclopédie des planètes extrasolaires et d'autres bases de données telles que  et . Ils sont accolés sur Simbad, la base de données du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

Décompte des objets découverts grâce à Kepler 

Au , Kepler a permis de découvrir :
  confirmées dans  planétaires dont 
 451 planètes confirmées dans  planétaires dont  pour le programme K2 ().

Cela représente 54 % de toutes les planètes confirmées à cette date.

Tableau 

Remarque : toutes les exoplanètes découvertes par la mission Kepler font partie des constellations boréales du Cygne, du Dragon et de la Lyre qui sont dans le champ de son photomètre.

Références

Liens externes 
  Kepler - Discoveries - Summary Table

	

Kepler